In 1988 werd het 56ste seizoen gespeeld van de Primera División. Cobreloa werd kampioen.

Eindstand

Degradatie-eindronde

Pre-Libertadores

Externe link
RSSSF

1988
Competitievoetbal 1988/89